Си́львия Сико́рова (; ) — словацкая кёрлингистка.

В составе женской сборной Словакии участник трёх  (лучший результат — девятнадцатое место в ). В составе смешанной сборной Словакии участник двух  (лучший результат — двадцатое место в ) и  (заняли шестнадцатое место). В составе смешанной парной сборной Словакии участник четырёх  (лучший результат — семнадцатое место в ).

В «классическом» кёрлинге играет в основном на позиции четвёртого. Много раз была скипом команды.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её младший брат Марек Сикора — тоже кёрлингист, они в смешанной паре играли на двух чемпионатах мира.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Словакии